Mate Pavić e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma Pavić ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Sofia. Venus ha fatto coppia con Robert Lindstedt, ma i due hanno perso nei quarti di finale da Alexander e Miša Zverev.

In finale Alexander e Miša Zverev hanno sconfitto Fabrice Martin e Daniel Nestor con il punteggio di 6-4, 63-7, [10-7].

Teste di serie 

  Feliciano López /  Marc López (primo turno)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (finale)

 Robert Lindstedt /  Michael Venus (quarti di finale)
<li> Marcus Daniell / Marcelo Demoliner (semifinale)

Wild card 

  Quentin Halys /  Tristan Lamasine (primo turno)

 Paul-Henri Mathieu /  Vincent Millot (ritirati)

Alternate 
  Borna Ćorić /  Benoît Paire (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2017